Sosnowica (gemeente)
 Sosnowica (Lublin)
 Sosnowica (Mazovië)